Democratici di Sinistra, un parti politique italien;
 La Sinistra désigne couramment les parti de gauche italiens;
 www.sinistra.net est un site d'archives en ligne des partis communistes du monde entier;
 La vallée de la Sinistra est un roman d'Adam Bodor;
 Le Professeur Sinistra est un personnage de la saga Harry Potter.